Hel·ladi d'Alexandria, escriptor grec.
 Hel·ladi Bizantí, escriptor egipci.
 Hel·ladi de Cesarea, bisbe de Cesarea de Capadòcia.
 Hel·ladi de Tars, bisbe de Tars.